Dollbach ist ein geographischer Name:

 Dollbach (Attel), rechter Zufluss der Attel bei Eisenbartling, Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dollbach (Gemeinde Bergland), Rotte in der Katastralgemeinde Landfriedstetten von Bergland, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dollbach (Erlauf), rechter Zufluss zur Erlauf bei Bergland, Niederösterreich

Siehe auch:
 Döllbach
 Tollbach